Кухта — застаріле слово жіночого роду сибірсього походження, означає масивне розростання паморозі, налипання великих мас пресованого мокрого снігу на гілках дерев. Синоміми: «куржевина», «опока». З новгородського діалекту російської мови можна припустити що слово є спільнокореневим до «кутатись» («кухтатись» — новг.).

В Україні кухту традиційно можна спостерігати у високогірному рідколіссі (криволісся) Українських Карпат, де в умовах високої вологості та стрімкого вітру відбувається намерзання снігу та паморозі на окремішних деревах, та предметах.

Також слово відоме в як слов'янське прізвище.

Кухта (, , , , , , , ):
 Кухта Василь Васильович — поет, публіцист
 Кухта Віктор Іванович — музикант
 Кухта Іван Петрович — дипломат
 Кухта Костянтин Якович ― математик
 Кухта Павло Андрійович — економіст, журналіст і публіцист

Примітки